Laureau est un patronyme porté notamment par :
 Jean-Baptiste Laureau (1800-1883), homme politique français ;
 Jean-Marc Laureau (1943-1998),dessinateur et scénariste de bandes dessinées ;
 Nicolas Laureau (né en 1973), musicien français.

Homonymie de patronyme